Badminton wurde bei den  Südostasienspielen 2011 in Istora Senayan, Jakarta, Indonesien, im November 2011 gespielt. Folgend die Ergebnisse im Dameneinzel.

Ergebnisse

Weblinks
Resultate

2011 Dameneinzel
Badminton 2011
Badmintonwettbewerb in Jakarta
Frauenbadmintonwettbewerb
Badminton, Dameneinzel